Манте
 Манте, Юлиус (1841—1907) — немецкий художник.
 Сьюдад-Манте — город в Мексике, штат Тамаулипас.